Лепорано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Таранто.

Население составляет 7322 человека (2008 г.), плотность населения составляет 478 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 74020. Телефонный код — 099.

Покровителем коммуны почитается святой Эмигдий, празднование 3, 4 и 5 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comuneleporano.it/

Известные личности 
 Пино де Витторио, певец, актёр.
 Эмидио Греко — кинорежиссёр.
 Козимо Дамиано Ланца — пианист, клавесинист, композитор.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/